Михаил Георгиевич Халанский ( — ) — русский историк литературы и фольклорист, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1909).

Биография 
Михаил Георгиевич Халанский родился в 1857 году в селе Расховце Щигровского уезда Курской губернии в семье священника.

Получил образование в Курском уездном училище, затем в Белгородской семинарии и в Харьковском университете на историко-филологическом факультете.

С 1883 по 1891 год был учителем русского языка и словесности в Белгородской и Харьковской 2-й гимназиях.

В 1888 году удостоен степени магистра русской словесности в Санкт-Петербургском университете.

В 1889 году совершил путешествие по славянским землям. После смерти А. А. Потебни, в 1891 году занял кафедру русского языка и словесности в Харьковском университете.

Опубликовал ряд мелких статей и рецензий в журнале «Русский филологический вестник», «Сборнике Харьковского историко-филологического общества», «Мирном Труде», «Arch. f. Slaw.-Philologie», «Известиях Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук».

Им собрано более 480 песен Курского края. В своих исследованиях русского эпоса М. Г. Халанский отстаивает северно-русское происхождение былин.

Михаил Георгиевич Халанский скончался в 1910 году.

Библиография 
 «Черты народного говора Щигровского уезда Курской губернии с приложением народных песен»;
 «О сербских народных песнях Косовского цикла»;
 «Великорусские былины Киевского цикла» (Варшава, магист. дисс., 1886);
 «Южно-славянские сказания о Королевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса» (Варшава, 1893—96);
 «О влиянии В. Л. Пушкина на поэтическое творчество А. С. Пушкина» (Харьков, 1900);
 «Я. П. Полонский в его поэзии» (Харьков, 1900);
 «Былина о Жидовине» (Варшава, 1890);
 «О члене в русском языке» (СПб., 1901);
 «Экскурсия в область древних рукописей и старопечатных изданий» (Харьков, 1900—1902);
 «О некоторых географических именах в русском и южно-славянском эпосе» («Рус. Фил. Вестн.», 1901);
 «К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1902 г., авг.).
 «Н. В. Гоголь как романтик и поэт русской действительности» (Харьков, 1903)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Советском районе (Курская область)
Филологи Российской империи
Фольклористы Российской империи
Преподаватели Харьковского университета
Деятели культуры Белгородской области